Kotte est l'ancien nom de la capitale du Sri Lanka.
 Kotte est la langue du peuple des Kottes.

Patronyme 

Johann Gottlieb Kotte (1797-1857), clarinettiste classique et musicien de chambre royal saxon.